Chybie est le nom :
 de la gmina de Chybie, dans le powiat de Cieszyn, dans la voïvodie de Silésie
 du village de Chybie, chef-lieu de cette gmina